Paredes de Nava kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Paredes de Nava (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Paredes de Nava (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar